Cette liste recense les Marques postales françaises de type oblitération par losange petits chiffres, classée par numéro de cachet.

Le cachet Petits Chiffres 

Le cachet Petits Chiffres a pour fonction d'oblitérer le timbre-poste pour qu'il ne soit plus réutilisable. Des années 1852 à 1862 en France, ce cachet donne une oblitération en forme de losange composé d'un grand nombre de points noirs. Par la suite, ce losange de points comporte le numéro d'ordre du bureau de départ. Plus précisément, à partir de 1852, l'administration met en service des cachets oblitérants à petits chiffres.

Sur lettre, ce cachet est toujours accompagné d'un cachet dateur qui est supposé faire apparaitre la date d'envoi de façon lisible.

La liste 

Contenu :
 Numéro Petits Chiffres du bureau :
 Nom du bureau — si le nom a changé, on utilise le nom actuel, suivi de l'ancien entre parenthèses ;
 Département — Département auquel appartient le bureau (le lien renvoie sur une page d'histoire postale si elle existe) ;
 Numéro de département ;
 Liens éventuels :
  lien vers une lettre sur Wikimedia Commons ;
  lien vers un timbre sur Wikimedia Commons ;
  lien vers une information sur Wikipedia ;
 Des étoiles indiquent un lien vers un site externe.

Voir aussi

Articles connexes 
 Marques postales françaises
 Liste des bureaux de poste français classés par oblitération Gros Chiffres

Notes et références

Bibliographie 
 
 
 
 
 

Oblitération